Hallberg är ett svenskt efternamn. Det var bland annat vanligt som soldatnamn. 2017 bars efternamnet Hallberg av 7 662 personer i Sverige.

Personer med efternamnet Hallberg

A
 Anders Hallberg, flera personer
 Anders Hallberg (född 1945), läkemedelsforskare, universitetsrektor
 Anders Hallberg (handbollsspelare) (född 1986)
 Anders Hallberg (skådespelare) (1722–?)
 Anita Hallberg Egervall (född 1955), journalist
 Anna Hallberg (politiker) (född 1963), socialdemokrat
 Anna Hallberg (född 1975), poet och litteraturkritiker
 Anna Viola Hallberg (född 1967), konstnär och kurator
 Arvid Hallberg (1884–1973), tidningsman och politiker, socialdemokrat
 Axel Hallberg (född 1999), politiker, miljöpartist

B
 Beda Hallberg (1869–1945), initiativtagare till majblomman
 Bengt Hallberg (1932–2013), jazzpianist
 Bengt Wilhelm Hallberg (1824–1883), kyrkomusiker
 Bertel Hallberg (1886–1953), borgmästare
 Bertil Hallberg (1901–1965), svensk skådespelare
 Björn Wilho Hallberg (född 1938), norsk tonsättare
 Bo Hallberg (1922–1999), präst och psalmdiktare
 Bror Hallberg (1858–1938), svensk skådespelare

C
 Carl Gustaf Hallberg (1824–1888), guldsmed
 Carl Peter Hallberg (1809–1879), konstnär
 Charles Edvard Hallberg (1855–1940), svenskamerikansk målare

D
 Daniel Hallberg (1905–1990), svensk missionär och predikant
 Daniel Hallberg (komiker) (född 1987),

E
 Emil Hallberg (1856–1944), präst och författare
 Ernst Hallberg (1894–1944), ryttare

F
 Fritz Hallberg (1851–1927), jurist och politiker
 Freja Hallberg (född 1984), regissör

G
 Gerdt Hallberg (1861–1917), arkitekt
 Gustaf Hallberg (1868–1943), gruvingenjör
 Göran Hallberg (född 1959), filmfotograf
 Gösta Hallberg (1891–1978), friidrottare
 Göran Hallberg (filolog) (1939–2019), språkvetare, redaktör
 Gösta Hallberg-Cuula (1912–1942), svensk-finländsk militär och politiker

H
 Hanna Hallberg-Norlind (1858–1929), tonsättare och organist
 Herman Hallberg (född 1997), fotbollsspelare

I
 Ivar Hallberg (1870–1936), direktör

J
 Jan Hallberg (född 1945), kommunpolitiker
 Johanna Hallberg (född 1979), medeldistanslöpare
 Johannes Hallberg (1799–1851), konsul och handelsman
 Jonas Hallberg (född 1944), underhållare
 Jonas Hallberg (stylist) (född 1971)

K
 Klas Hallberg (född 1972), föreläsare, scenartist och författare
 Knut Hallberg (1895–1983)), kirurg

L
 Lars-Olof Hallberg (född 1958), naturfotograf
 Leif Hallberg (1938–1960), skådespelare
 Leif Olov Hallberg (född 1940), politiker och skribent, kristdemokrat
 Lin Hallberg (född 1956), författare
 Linn Hallberg (född 1992), handbollsspelare

M
 Malin Hallberg (född 1976), TV-personlighet
 Mattias Hallberg (född 1990), elevkårsordförande
 Mauritz Hallberg (1851–1924), finländsk affärsman
 Melker Hallberg (född 1995), fotbollsspelare
 Messiah Hallberg (född 1984), komiker

N
 Nils Hallberg (1921–2010), skådespelare
 Nisse Hallberg (född 1984), ståuppkomiker

O
 Olle Hallberg (1903–1996), friidrottare
 Olof Hallberg (1898–1946), biografägare och filmproducent
 Olof Pehr Hallberg (1796–1881), guldsmed
 Oscar Reinhold Hallberg (1882–1959), präst
 Otto Hallberg (1908–1968), journalist, nazist och finlandsfrivillig

P
 Paul Hallberg (1734–1789), kyrkmålare
 Pekka Hallberg (född 1944), finländsk jurist och ämbetsman
 Per Hallberg (född 1958), ljudtekniker
 Peter Hallberg (1916–1995), litteraturforskare
 Peter Hallberg (målarmästare) (1766–1845), kyrkmålare

R
 Ragnar Hallberg (1892–1966), målare
 Rolf Hallberg (född 1937), geokemist
 Rune Hallberg (född 1930), skådespelare och sångare
 Rune Hallberg (radioman) (1934–2008)
 Ruth Hallberg (1889–1976), teckningslärare och textilkonstnär

S
 Severin Hallberg (1886–1960), biblioteksman
 Sten Hallberg (1905–1982), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Sven Hallberg (född 1955), TV- och radioprofil

T
 Tord Jöran Hallberg (1937–2015), datavetare

U
 Ulf Peter Hallberg (född 1953), författare och översättare

V
 Viveka Lagercrantz-Hallberg (1915–2006), överläkare

W
 Walter Hallberg (1907–1997), sångare

Se även
 Hallberg (från Hallstra), svensk släkt

Referenser

Svenska efternamn
Soldatnamn